Bukanierzy – polski zespół szantowy
 Bukanierzy – nazwa korsarzy z Tortugi